Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2018 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Garbiñe Muguruza, die bereits in der zweiten Runde gegen Alison Van Uytvanck mit 7:5, 2:6 und 1:6 ausschied. Wie schon 2016, erreichten Angelique Kerber und Serena Williams erneut das Finale, das Kerber nach 67 Minuten mit 6:3 und 6:3 gewann.

Noch nie zuvor in der Open Era waren in Wimbledon so viele Favoritinnen bis zum Achtelfinale ausgeschieden – von den zehn bestplatzierten Spielerinnen der Setzliste gelangte nur Karolína Plíšková (Nr. 7) bis ins Achtelfinale.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Damen vom 26. bis 28. Juni 2018 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2018